Tõlliste (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Tõlliste (plaats), een plaats in Estland, gemeente Valga